Isla de San Andrés kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla de San Andrés (ö i Colombia),

Spanien 

 Isla de San Andrés (ö i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar